Els adiafànids (Adiaphanida) són un grup constituït pels platihelmints fecàmpids, prolecitòfors i triclàdides. El nom prové del grec antic, de la paraula adiafanis, que vol dir 'opac', i fa referència al fet que no es coneix cap sinapomorfia per a aquest grup. D'altra banda, la majoria, sinó totes, les espècies d'aquest grup presenten cossos més o menys opacs. Es tracta d'un clade sobre la base d'anàlisis genètiques.

Filogènesi 
Posició filogenètica dels adiafànids dins el grup dels platihelmints segons el treball de Laumer i col·laboradors publicat l'any 2015:

Referències 

Rabditòfors